Sezóna 2009/2010 byla 36. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále
 Club Gel Puigcerdà - FC Barcelona 3:1 (3:5, 10:7, 8:5, 5:2)
 CH Jaca - CHH Txuri-Urdin 3:0 (6:3, 8:1, 7:3)

Finále
 Club Gel Puigcerdà - CH Jaca 1:3 (5:2, 3:4, 2:8, 4:10)

Externí odkazy 

 Výsledky

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010